DeFilippis oder Defilippis ist der Familienname folgender Personen:

 Nino Defilippis (1932–2010), italienischer Radrennfahrer
 Nunzio DeFilippis (* 1970), US-amerikanischer Comic-Autor